Nasrullah Khan – emiro dell'Afghanistan
Nasrullah Khan – emiro di Bukhara